HMS Devastation ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Royal Navy británica.

 fue un buque bombardero armado con 8 cañones adquirido en 1804 y vendido en 1816.
HMS Devastation debía haber sido un bombardero armado con 14 cañones. Fue puesto en grada en 1820, pero fue cancelado en 1831.
 fue una balandra botada en 1841 y desguazada en 1866.
 fue Ironclad o fragata blindada de reducto o batería central, líder de su clase  botado en 1871 y vendido en 1908.

Nombres de buques británicos